It's All Coming Back to Me é um futuro filme de drama romântico americano escrito e dirigido por James C. Strouse. É um remake em inglês do filme alemão SMS für Dich (2016), baseado em um romance de Sofie Cramer. É estrelado por Priyanka Chopra, Sam Heughan, Celine Dion, Russell Tovey, Omid Djalili e Celia Imrie.

Elenco

Produção 
Em abril de 2019, foi anunciado que James C. Strouse dirigiria o filme Text for You, que seria um remake em inglês do filme alemão SMS für Dich, com a Screen Gems como produtora. Em outubro 2020, Priyanka Chopra, Sam Heughan e Celine Dion se juntaram ao elenco do filme. Em novembro de 2020, Russell Tovey, Steve Oram, Omid Djalili, Sofia Barclay, Lydia West, Arinzé Kene e Celia Imrie se juntaram ao elenco.

As filmagens começaram em outubro de 2020 e terminaram no início de 2021. Elas ocorreram pela primeira vez em Londres, após a qual a produção se mudou para os Estados Unidos.

Em abril de 2022, foi anunciado que o filme havia sido renomeado para It's All Coming Back To Me, após a música "It's All Coming Back to Me Now", do álbum de Dion de 1996, Falling into You.

Música 
Em um episódio do podcast Just for Variety, Sam Heughan disse que Dion gravou uma nova música para o filme.

Lançamento 
It's All Coming Back To Me está agendado para ser lançado nos Estados Unidos em 10 de fevereiro de 2023, pela Sony Pictures Releasing.

Filmes dos Estados Unidos de 2023
Filmes de romance dos Estados Unidos
Filmes de drama dos Estados Unidos
Regravações de filmes
Filmes baseados em romances de autores da Alemanha
Filmes em língua inglesa da década de 2020
Filmes de drama romântico da década de 2020
Filmes de romance da década de 2020
Filmes de drama da década de 2020
Filmes gravados em Londres
Filmes dirigidos por James C. Strouse
Filmes da Screen Gems